Роже (Португалія)
 Роже (Хорватія)